Муниципальное образование «Селтинский район» включает в себя 72 населённых пунктов: 9 сельских поселений в составе 7 сёл, 59 деревень, 2 починка и 4 выселка.

Административный центр района — село Селты.

Перечень населённых пунктов 
Далее приводится список населённых пунктов по муниципальным образованиям со статусом сельских поселений, в которые они входят. Жирным шрифтом выделены административные центры поселений.

Валамазское, сельское поселение 
 село Валамаз
 деревня Малый Валамаз
 деревня Аксеновцы
 деревня Егоровцы

Кильмезское, сельское поселение 
Административный центр муниципального образования село Селты, в состав поселения не входит
 деревня Мадьярово
 деревня Малый Жайгил
 деревня Большая Кильмезь-Бия
 починок Виняшур-Бия
 выселок Дружный
 деревня Виняшур-Бия
 деревня Малая Кильмезь-Бия
 деревня Головизнин Язок
 деревня Квашур
 деревня Лудзи-Жикья
 деревня Рязаново
 деревня Югдон

Копкинское, сельское поселение 
 село Копки
 деревня Кучер-Копки
 деревня Кырчим-Копки
 деревня Усайгурт
 деревня Старые Копки
 выселок Копкинский
 деревня Федоры
 деревня Аманы
 деревня Рысаи
 село Уть-Сюмси
 деревня Ботино
 выселок Уть-Сюмсинский
 село Андреевцы

Колесурское, сельское поселение 
 деревня Колесур
 деревня Рожки
 деревня Шаклеи
 деревня Большая Нырья
 деревня Пожгурт
 деревня Уметьгурт
 деревня Новая Жикья
 деревня Кельмовыр-Жикья
 деревня Чибьяншур
 деревня Льнозаводский

Новомоньинское, сельское поселение 
 деревня Новая Монья
 деревня Гамберово
 деревня Кочегурт
 деревня Эшметьгурт
 деревня Покровцы
 выселок Орловский
 деревня Круглый Ключ
 деревня Гобгурт
 деревня Мугло
 деревня Вутно
 деревня Старая Монья

Селтинское, сельское поселение 
 село Селты

Сюромошурское, сельское поселение 
 деревня Сюромошур
 деревня Аяшур
 деревня Большой Чибирь
 деревня Чашкагурт
 деревня Якимовцы
 деревня Кейлуд-Зюнья
 деревня Юмга-Омга
 деревня Чибирь-Зюнья

Узинское, сельское поселение 
 село Узи
 деревня Лыстем
 деревня Бабашур
 деревня Антошкино
 деревня Зенкей

Халдинское, сельское поселение 
 село Халды
 деревня Истомино
 деревня Мельничата
 деревня Бигеней
 деревня Юберинский Перевоз
 деревня Прой-Балма
 деревня Толошур
 починок Юберинский

Литература 
 
 

Селтинский